«Watch» (стилизовано под строчные буквы) — песня американской певицы Билли Айлиш с её дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me (2017). Написанная и спродюсированная братом Айлиш Финнеасом О’Коннелл, она была выпущена 30 июня 2017 года в качестве третьего сингла мини-альбома.

Электропоп и поп-баллада, текст песни «Watch» адресован Айлиш, завершающей токсичные отношения. Песня была в конечном счёте сертифицирована платиновой в США, Австралии и Канаде Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA), Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний (ARIA) и Music Canada (MC) соответственно. Музыкальное видео на песню было выпущено 18 сентября 2017 года и было снято режиссёром Меган Парк. В нём Айлиш поджигает остатки токсичных отношений и бросает своего бывшего парня. «Watch» была исполнена во время концертного тура When We All Fall Asleep Tour.

Предыстория и музыка 

Эта песня о том, как Айлиш оставила позади свои токсичные отношения.

Отзывы 

В 2020 году Insider поместил песню под 22 номером в свой список лучших песен Билли Айлиш.

Продвижение

Сертификации

Примечания 

Синглы 2017 года
Песни 2017 года
Песни Билли Айлиш
Песни, написанные Финнеасом О’Коннеллом
Песни, спродюсированные Финнеасом О’Коннеллом
Синглы Interscope Records
Электропоп-баллады